Splav je lahko:

 Splav ali abortus - prekinitev nosečnosti,
 Splav - plovilo, sestavljeno iz različnih kosov plavajočega materiala